Oh, Kay! (film), een Amerikaanse filmkomedie uit 1928 onder regie van Mervyn LeRoy
 Oh, Kay! (musical), een musical van George en Ira Gershwin uit 1926